Округ Уиндем () располагается в штате Вермонт, США. Официально образован в 1779 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 44 513 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 066,822 км2, из которых 2 033,152 км2 — суша, и 13,000 км2, или 1,600 %, — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 44 216 жителей в составе 18 375 домашних хозяйств и 11 447 семей. Плотность населения составляет 22,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 27 039 жилых строений, при плотности застройки около 13,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,72 %, афроамериканцы — 0,50 %, коренные американцы (индейцы) — 0,22 %, азиаты — 0,79 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 0,32 %, представители двух или более рас — 1,42 %. Испаноязычные составляли 1,11 % населения независимо от расы.

В составе 29,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 49,20 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 37,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,35 человека, и средний размер семьи 2,91 человека.

Возрастной состав округа: 23,50 % — моложе 18 лет, 7,10 % — от 18 до 24, 28,10 % — от 25 до 44, 27,20 % — от 45 до 64, и 27,20 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 38 204 USD, на семью — 46 989 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 094 USD против 24 650 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 533 USD. Около 6,10 % семей и 9,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 7,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США
  The Windham Regional Commission
  Windham County Sheriff's Department
  Торговая палата округа Уиндем, штат Вермонт
  The Historical Society of Windham County
  Windham County history and genealogy

Округа Вермонта